Pasqual Piñón (1889–1929), était un mexicain connu comme un homme à deux têtes, ce qui lui a valu d'être un phénomène de foire. 
Pascal Pinon est un groupe de musique islandais.
Pascal Pinon (réalisateur)

Références